Akronim STL może oznaczać:
 Standard Template Library
 Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
 Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 stereolitografia
 STL – format pliku używany w stereolitografii